Osiedle Władysława Łokietka w Gnieźnie
 Osiedle Władysława Łokietka w Poznaniu

Łokietka, Władysława